est un genre éteint et fossile de « reptiles » d'eau douce de l'ordre des Choristodera et de la famille des Hyphalosauridae, découvert au Japon dans le Crétacé inférieur (Valanginien) de la Formation d'Okurodani. Dans cette formation géologique, un autre choristodère, Monjurosuchus, a été également découvert.  

Une seule espèce est rattachée au genre, .

Étymologie 
Le nom de ce genre vient du village de Shokawa, dans la Préfecture de Gifu, et le nom d'espèce honore le découvreur du fossile, Ikoi Shibata.

Description 
Shokawa est un animal avec un cou extrêmement long et une queue très allongée, de morphologie clairement aquatique. Sa taille est difficile à évaluer car ses restes fossiles sont trop incomplets. Il possède un grand nombre de vertèbres cervicales, au moins 16, ce qui le rapproche de Hyphalosaurus qui en montre entre 19 et 26. Matsumoto, en 2010, indique simplement une longueur de l'animal supérieure à .

Superficiellement, il ressemble à des sauroptérygiens du Trias de la famille des Pachypleurosauridae. Cette ressemblance résulte d'une convergence évolutive, mais elle ne reflète pas de parenté évolutive.

Classification 
Shokawa appartient à l'ordre des Choristodera, et il est lié à des espèces de plus grande taille, comme celles du genre Champsosaurus, d'apparence proche des crocodiles, et de plus petite taille, comme celles du genre Monjurosuchus, semblables aux lézards.

Il a pour plus proche parent Hyphalosaurus, d'apparence similaire, datant également du Crétacé inférieur, dans ce qui était la Chine. Les choristodères étaient un ordre de reptiles aquatiques qui survécut à l'extinction de la fin du Crétacé, mais ils s'éteignirent totalement au début du Miocène.

Shokawa est placé en groupe frère avec le genre Hyphalosaurus au sein de la famille des Hyphalosauridae.

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Genre d'archosauromorphes préhistoriques (nom scientifique)
Sauropside du Crétacé inférieur
†
Taxon fossile décrit en 1999
Paléontologie au Japon